

Любешув — село в гміні Вимяркі Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Любешув — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Любешув — село в гміні Берава Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства